Cattedrale di Nostra Signora, ad Anversa
 Cattedrale di Nostra Signora, a Copenaghen
 Cattedrale di Nostra Signora, ad Haderslev
 Cattedrale di Nostra Signora, a Monaco di Baviera
 Cattedrale di Nostra Signora, a Maribo
Cattedrale di Nostra Signora, a N'Djamena
Cattedrale di Nostra Signora, a Ottawa
 Cattedrale di Nostra Signora, a Papeete
 Cattedrale di Nostra Signora, a Taiohae
 Cattedrale di Nostra Signora di Tortosa, a Tartus
 Cattedrale di Nostra Signora a Viborg